

Patronyme 
 Charles Destouvelles (1775-1842) est un homme politique belge.

Toponyme 
 Rue Destouvelles à Bruxelles.